«Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами» (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), сокращённо ICANN (читается айкэ́н) — международная некоммерческая организация, созданная 18 сентября 1998 года при участии правительства США для регулирования вопросов, связанных с доменными именами, IP-адресами и прочими аспектами функционирования Интернета. С 1 октября 2016 года — независимая международная организация.

История 
До 1998 года регистрацией имён в доменах общего пользования занималась только одна компания — Network Solution Inc (NSI) . Подобный монополизм обусловливал высокую стоимость регистрации — каждый домен в зонах .com, .net и .org ежегодно обходился его владельцу в $50.

Корпорация ICANN начала использовать распределённую систему регистрации доменов, которая основана на принципе свободного доступа аккредитованных регистраторов к реестрам доменных имен. Этот шаг положил начало формированию конкурентного доменного рынка. Сегодня в доменных зонах общего пользования работает более 900 аккредитованных регистраторов, благодаря чему количество зарегистрированных доменов значительно возросло и уже превышает 270 миллионов.

В рамках развития системы адресации корпорация ICANN последовательно расширяла список доменов общего пользования. В 1998 году их было всего три (.com, .net, .org). С 2001 года корпорация внедрила доменные зоны .info, .biz, .name, .coop, .museum, .aero, .pro, .travel, .jobs, .cat, .asia, .eu, .mobi, .tel. При этом в ICANN намерены и в дальнейшем следовать политике расширения адресного пространства за счёт создания новых доменов верхнего уровня, в том числе с использованием символов национальных алфавитов.

Заслугой ICANN можно назвать и то, что все принимаемые корпорацией решения предварительно обсуждаются с представителями интернет-сообщества, бизнеса и государственных органов власти различных стран. Это необходимо для обеспечения сбалансированного управления адресным пространством с учётом мнения всех заинтересованных в этом процессе сторон. Обсуждение документов ICANN сегодня проходит в самых различных форматах. В частности, перед утверждением все они доступны для комментариев на сайте организации. Кроме того, корпорация регулярно проводит международные конференции.

ICANN является подрядчиком международного сообщества по исполнению функции IANA без контроля правительств (в первую очередь правительства США), поэтому корпорацию можно считать международной, несмотря на регистрацию в Калифорнии. Офисы ICANN расположены в Лос-Анджелесе, Стамбуле и Сингапуре, а в руководящих органах корпорации есть представители самых разных уголков планеты.

В июле-сентябре 2011 года компания провела масштабное исследование, целью которого было выявление абсолютного количества всей существующей информации в мире, в том числе и абсолютно идентичных файлов, скопированных на разные источники. По результатам исследования, в мире насчитывается порядка 2,56 зеттабайта информации. То же исследование высказало прогноз, что к концу XXI века количество информации будет равно 4,22 йоттабайта.

Также организация имеет доверенные лица в виде хранителей ключа.

Хранители ключа — начиная с 2010 года встречаются 4 раза в год: два раза на восточном побережье США, и два раза на западном.

У каждого из 14 хранителей есть обычные железные ключи к банковским ячейкам (все они также разбросаны по миру), где хранятся смарткарты. Все смарткарты вместе дают мастер-пароль для доступа в базу данных ICANN. На упомянутой церемонии как раз и производится генерация нового мастер-пароля.

Примечания

Ссылки 

 
 Domain Roundtable Conference — Annual Domain Industry Conference
 CircleID: Community discussions involving ICANN and Internet Governance
 Coalition For ICANN Transparency
 DailyChanges.com — a Free ICANN Registrar Statistics site
Первая "церемония ключей" состоявшаяся в 2010 году

Интернет-организации
Организации, основанные в 1998 году
 
Некоммерческие организации США